Die 7. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 4. bis 14. Mai 1989 in Dänemark ausgetragen. Sieger wurde Portugal durch einen 4:1-Sieg über die DDR. Die Bundesrepublik konnte sich nicht qualifizieren.

Am 6. Mai 1989 gab die Sowjetunion zum ersten Mal in der Gruppenphase Punkte ab, seit Ungarn 1985 hatte die Mannschaft jedes Gruppenspiel gewonnen.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Eberhard Vogel

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Aabenraa, Aarhus, Brande, Fredericia, Hedensted, Holstebro, Horsens, Kolding, Langeskov, Nyborn, Odder, Odense, Rødding, Silkeborg, Sonder Omme, Spjald, Svendborg, Thurø, Vejen, Vejle und Vildbjerg.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 
Die DDR und die Sowjetunion schlossen die Vorrunde punkt- und torgleich ab. Die DDR wurde durch ein Elfmeterschießen Gruppensieger.

|}

|}

Finalrunde 

Die U-16-Nationalmannschaft von Portugal wurde somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Paulo Santos (Fonseca) - Cruz, Luís Figo, Peixe, Xavier, Miguel Simão, Sousa, Nélson Lemos (Lourenco), Macaes, Gregorio, Gil Gomes, Trainer: João Santos

Luís Figo, Miguel Simão, Gil Gomes und Lars Kampf (Eigentor) erzielten die Tore im Finale.

Weblinks 
 

1989
Fußballveranstaltung 1989
Fußball (Dänemark)
Sportveranstaltung in Dänemark